Les mots Sinicus, Sinica et Sinicum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « chinois, de Chine ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots sinicus et sinica (en italique et sans majuscule) servent d'épithète spécifique pour nommer des espèces animales ou végétales originaires de Chine. Pour les espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : sinicus, sinica.

Sciences humaines et sociales 
 En histoire, la Pax Sinica (« Paix chinoise ») est une période de paix en Asie de l'Est, maintenue par l'hégémonie chinoise sous les dynasties Han, Tang et Ming.

Culture et société 
 L'Academia sinica est l'académie nationale de la Chine fondée en 1928, installée à Taipei (Taïwan) depuis la séparation  en 1949 de la république de Chine (île de Taïwan) et de la république populaire de Chine (Chine continentale).
 The Encyclopaedia Sinica est une encyclopédie de langue anglaise sur la Chine et les sujets liés à la Chine, éditée en 1917 par le missionnaire anglais Samuel Couling.

Anthroponyme 
 Sinicus est le  de Sinice de Reims (?-286), évêque de Soissons au .

Épithète spécifique